Myra steht für:

 Myra (Vorname), einen weiblichen Vornamen

Orte in der Türkei:
 Myra (Lykien), antike Stadt in der Türkei

in den Vereinigten Staaten:
 Myra (Kentucky)
 Myra (Maine)
 Myra (North Dakota), im Cass County
 Myra (Texas)
 Myra (West Virginia)
 Myra (Wisconsin), im Washington County

Sonstiges:
 Myra (Band), eine Melodic-Hardcore-Band aus Leipzig
 Myra (Fluss), Fluss in der Türkei
 Myrabach mit den Myrafällen, Bach in Niederösterreich
 Myra (Island), Verwaltungsbezirk in Island
 Myra (Fantasy), Fantasy-Welt
 Titularerzbistum Myra
 Titularbistum Myra dei Greco-Melkiti (Titularerzbistum)

Myra ist der Name folgender Personen:
 Myra (Sängerin) (* 1986), amerikanische Sängerin
 Giovanni Myra († 1600), Bischof von Castellammare di Stabia und Erzbischof von Acerenza und Matera

Siehe auch:
 Mira